De Jouwer (Westerkwartier), gehucht in de Groningse gemeente Westerkwartier
 Friese naam voor het dorp Joure